Johann Dachselhofer ist der Name folgender Personen: